Есперансита има више значења:

 Есперансита (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Есперансита (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Есперансита (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Есперансита (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Есперансита (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Есперансита, Карлос Аријел Осорио Паломарес (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Есперансита (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику